Le terme Route 155 peut désigner plusieurs routes :

 Route 155 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 155 en France